Federico Román, plaats in Bolivia
 Euro Federico Roman, Italiaans ruiter